Janez Šubic je osebno ime več znanih Slovencev:

 Janez Šubic (1830 - 1898), podobar
 Janez Šubic (1850 - 1889), slikar
 Janez Šubic (1821 - 1890?), duhovnik in prevajalec